Schernthaner ist der Familienname folgender Personen:

 Guntram Schernthaner (* 1947), österreichischer Internist und Diabetologe
 Hannes Schernthaner (* 1986), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter